Ирина Андреевна Услугина (урождённая Трусова; ) — российская биатлонистка, член сборной команды России по биатлону, бронзовый призёр Чемпионата России по биатлону 2015 года в масс-старте и чемпионка в суперспринте, не входящем в программу крупнейших биатлонных соревнований. Двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года в спринте и преследовании. Чемпионка России 2017 в индивидуальной гонке.

Биография 
Занималась лыжными гонками, в сезоне 2007/2008 участвовала в Кубке Восточной Европы по лыжам в составе сборной России.

В 2008 году перешла в биатлон. Изначально Ирина намеревалась перебраться в Екатеринбург, но поехала тренироваться в Тюмень под началом Леонида Гурьева. До прихода в биатлон тренером была её мама Трусова Елена Владимировна. В конце сезона 2013/2014 перенесла операцию на сердце.

В сезоне 2014/2015 выиграла Кубок страны. В этом же сезоне стала двукратной победительницей чемпионата России (суперспринт и командная гонка) и трёхкратным бронзовым призёром (масс-старт, марафон и патрульная гонка).

4 апреля 2018 года в Ханты-Мансийске, Ирина заняла третье место в масс-старте на чемпионате России по биатлону.

10 июня 2018 спортсменка завершила карьеру.

Личная жизнь 
24 апреля 2015 года Ирина вышла замуж. Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге — родном городе жениха. Избранником Ирины стал некий Сергей, с которым до этого девушка встречалась около двух лет. После замужества поменяла фамилию.

Международный уровень

Чемпионат Европы 
В 2011 году принимала участие в чемпионате Европы в Риднауне, среди спортсменов до 26 лет. На соревнованиях Трусова заняла 27-е место в спринте, 15-е в гонке преследования и 31-е в индивидуальной гонке.

Кубок IBU 
На международном уровне Ирина Трусова дебютировала в сезоне 2012/2013 на кубке IBU в Канморе, став в одной из гонок 4-й. В сезоне 2014/2015 выиграла спринт в Душники-Здруй.

Кубок мира 
Дебютировала в кубке мира 2014/2015 года в спринтерской гонке в Рупольдинге 16 января 2015 года, заняв 32 место. Лучший результат этого сезона — 30 место. Этот результат был лучшим в карьере до 15 января 2017 года, когда в гонке преследования, стартовав 34-й, она заняла 22 позицию.

Лучший результат сезона 2017/2018 показан Услугиной в гонке преследования в Тюмени — 9 место.

Чемпионат мира 2017 
В спринтерской гонке 10 февраля заняла 15 место.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СБР
 Биатлонистка Ирина Трусова: «Сегодня ты чемпион, а завтра можешь упасть». Интервью газете «Городские новости», 2015

Биатлонисты России